Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу E зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения и Казахстан. Матчи в группе E прошли с 4 сентября 2016 по 8 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 11 ноября 2016 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

16 мячей

  Роберт Левандовский

8 мячей

  Кристиан Эриксен

7 мячей

  Стеван Йоветич

4 мяча

  Томас Дилейни

  Фатос Бечирай

3 мяча

  Камиль Гросицкий

2 гола

  Руслан Корян
  Генрих Мхитарян
  Андреас Корнелиус
  Николаи Йёргенсен

  Бауыржан Турысбек
  Сергей Хижниченко
  Константин Будеску
  Адриан Попа

  Богдан Станку
  Стефан Мугоша
  Жарко Томашевич

1 гол

  Оганес Амбарцумян
  Вараздат Ароян
  Геворг Газарян
  Артак Григорян
  Арас Озбилиз
  Маркос Пиззелли
  Петер Анкерсен
  Каспер Дольберг
  Юссуф Поульсен
  Исламбек Куат

  Гафуржан Суюмбаев
  Якуб Блащиковский
  Рафал Вольский
  Камиль Глик
  Бартош Капустка
  Аркадиуш Милик
  Кшиштоф Мончиньский
  Лукаш Пищек
  Чиприан Дяк
  Клаудиу Кешеру

  Александру Кипчу
  Рэзван Марин
  Александру Максим
  Николае Станчу
  Марко Вешович
  Никола Вукчевич
  Дамир Кояшевич
  Стефан Савич
  Марко Симич

1 автогол

  Грайр Мкоян

  Камиль Глик

  Филип Стойкович

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир